Capital social pode significar:
 Capital social (contabilidade)
 Capital social (economia)